Линкольн () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Карризозо. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 20 497 человек. Округ был создан в 1869 году.

Географическое положение 
Расположен в центральной части штата. По данным Бюро переписи населения США округ имеет общую площадь в 12 512 квадратных километра, из которых 12 511 кв. километров занимает земля и 1 кв. километр — вода.

История 
Был образован в 1869 году, получил своё название по имени шестнадцатого президента США Авраама Линкольна. В конце 1870-х годов на территории округа произошёл конфликт между владельцем главного магазина и землевладельцем за экономическое влияние в штате Нью-Мексико. Самым крупным городом округа является Руидозо, хотя административный центр находится в Карризозо.

Население 

В 2010 году на территории округа проживало 20 497 человек (из них 49,1 % мужчин и 50,9 % женщин), насчитывалось 9219 домашних хозяйства и 5859 семей. Расовый состав: белые — 85,1 %, афроамериканцы — 0,5 %, коренные американцы — 2,4 %, азиаты — 0,4 и представители двух и более рас — 2,5 %. 29,8 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 19,0 % — жители младше 18 лет, 2,7 % — между 18 и 21 годами, 56,3 % — от 21 до 65 лет и 22,0 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 49,4 лет. На каждые 100 женщин в Линкольне приходилось 96,5 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 94,0 мужчин сопоставимого возраста.

Из 9219 домашних хозяйств 63,6 % представляли собой семьи: 49,5 % совместно проживающих супружеских пар (12,6 % с детьми младше 18 лет); 9,8 % — женщины, проживающие без мужей и 4,2 % — мужчины, проживающие без жён. 36,4 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,21 человека, а средний размер семьи — 2,72 человека. В одиночестве проживали 30,5 % населения, 12,5 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 16 558 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 7594 человека. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 12,6 % от всего числа семей в Линкольне и 18,0 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико